Jean-Pierre Muller – ciclista lussemburghese
Jean-Pierre Muller – schermidore francese